Molekulska formula -{C7H12O2}- se može odnositi na:

 Cikloheksankarboksilna kiselina
 Trans-3-Metil-2-heksenoinska kiselina